Миддендо́рфия () — монотипный род цветковых растений семейства . Единственный вид — Миддендорфия днепровская (): травянистое растение, распространённое в Европе и Западной Сибири.

Род назван в честь российского путешественника и естествоиспытателя Александра Фёдоровича Миддендорфа (1815—1894). Видовой эпитет единственного вида образован от древнегреческого названия реки Днепр — Борисфен ().

Распространение 
Естественный ареал рода охватывает север Африки (Марокко, Алжир и Тунис), южную и центральную часть Европы (Грецию, Испанию, Италию, Португалию, Францию), европейскую и азиатскую части Турции, Украину, европейскую часть России и Западную Сибирь, а также Казахстан и Монголию. Растение встречается на песчаных и галечных берегах водоёмов, на солонцеватых песчаных почвах, на пойменных лугах.

Биологическое описание 

Миддендорфия днепровская — однолетнее травянистое растение высотой от 2 до . Растения — с очень короткими отстоящими волосками, в нижней части иногда голые. Стебель прямостоячий либо восходящий длиной . Листья сидячие, цельные, цельнокрайные, могут быть как супротивными, так и очерёдными, длиной от 5 до ; листовые пластинки обратнояйцевидные либо ланцетно-яйцевидные.

Цветки мелкие (длиной от 2 до ), пазушные, обычно одиночные (реже по два), почти сидячие, обоеполые, с мелкими, почти нитевидными прицветниками. Чашечка сростнолистная, длиной от 2 до  (изредка ), чашевидная (ширококолокольчатая), состоящая из 12 зубцов — шести треугольных прямостоячих и шести узких, отклонённых наружу (по другой информации — с пятью или шестью треугольными прямостоячими зубцами и таким же количеством расположенных между ними более или менее отклонёнными зубцевидными придатками, более узкими по сравнению с зубцами). Венчик недоразвит, обычно полностью отсутствует; но иногда у цветков бывает от одного до шести лепестков пурпурного цвета, каждый длиной до . Тычинок шесть, они прикреплены у основания чашечки. Завязь верхняя, с коротким столбиком (длиной около ) и головчатым рыльцем.

Плод — округлая многосеменная коробочка с двумя гнёздами, раскрывается на верхушке четырьмя зубцами. Семена — тупотреугольной формы, с одной стороны вогнутые, длиной от 0,3 до .

Число хромосом: 2n = 30.

Таксономия и систематика 
Вид был впервые описан в 1822 году под названием Peplis borysthenica немецким ботаником на русской службе Маршалом фон Биберштейном и немецким ботаником Францем Шранком во 2-й части 5-го тома выходившего в Йене журнала Flora oder Botanische Zeitung. Типовой экземпляр — из поймы Днепра (ad Borysthenem).

В литературе единственный вид рода нередко относят к роду , в этом случае его правильным названием считается  [Дербенник днестровский].

Синонимы 
В источниках, считающих правильным названием вида Middendorfia borysthenica, в синонимику вида включены следующие названия:

 
 
 
 

В источниках, считающих правильным названием вида Lythrum borysthenicum, в синонимику вида включены следующие названия:

Примечания

Литература 
 
 

Дербенниковые
Таксоны растений, названные в честь людей
Флора Евразии
Монотипные роды растений